Spanning ist der Familienname folgender Personen:
 Jasper Spanning (* 1987), dänischer Kameramann und Fotograf
 Søren Spanning (1951–2020), dänischer Schauspieler

Siehe auch:
 Spanning-Bedingung, Begriff aus der Kapitalmarkttheorie
 Spanning tree, Begriffsklärung